Торнёш (, ) — село в Сербии, в Севернобанатском округе автономного края Воеводина, в общине Сента.

Торнёш расположен на дороге  между городами Сента и Бачка-Топола, на Телечкой равнине, с 20 км от города Сента и 28 км от Суботицы. Название деревни происходит от католической церкви (1901 года), возвышающаяся башня которой видна с большого расстояния. Предполагается, что селу, по крайней мере 480 лет, потому что она упоминается в связи с самопровозглашённым сербским царём — Йованом Ненада (Чёрным).

Население села по переписи 2002 года — 1766 человек, из них 1399 совершеннолетних жителей, средний возраст 39,5 лет (38,6 года у мужчин и 40,5 года у женщин). Всего в селе 651 домашнее хозяйство, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,71.

Село главным образом населено венграми.

Примечания 

Населённые пункты Воеводины